Баранячі лоби — форма рельєфу.
 Баранячі лоби — геологічна пам'ятка природи України в Луганській області.
 Баранячі лоби — геологічна пам'ятка природи України в Житомирській області.